Amerikai Egyesült Államok
 Cornish (Colorado)
 Cornish (Maine)
 Cornish (New Hampshire)
 Cornish (Oklahoma)
 Cornish (Utah)
 Cornish Township (Aitkin megye, Minnesota)
 Cornish Township (Sibley megye, Minnesota)